Lignac peut désigner :

Patronyme

Cyril Lignac (1977), cuisinier et présentateur de télévision français ;
Gérard Lignac (1928-2017), homme de presse français ;
Marie de Lignac, écrivain français.

Toponyme

Lignac, commune française de l'Indre.
Patronyme français